С-68 может иметь следующие значения:
 С-68 — советская подводная лодка проекта 613.
 C-68 — советская зенитная артиллерийская установка.

См. также
 С68 — паровоз.